Stjärnhyacinter (Camassia) är ett släkte av sparrisväxter. Stjärnhyacinter ingår i familjen sparrisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
St Växtindex